Hohenbach ist ein geographischer Name:

 Hohenbach, deutscher Name von Czermin (Powiat Mielecki),  Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde im Powiat Mielecki, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

 Hohenbach (Rur), rechter Zufluss der Rur in der Rurtalsperre im Stadtgebiet von Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hohenbach (Urft), rechter Zufluss der Urft in der Urfttalsperre gegenüber von Burg Vogelsang, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hohebach